Стимпсон, Уильям (зоолог) — американский зоолог;
 Стимпсон, Уильям (художник) — английский художник.